Coppa Italia 2011 – torneo di canoa polo maschile
 Coppa Italia 2011 – torneo di hockey su pista